В США насчитывается 2 округа с названием Бей ():
 округ Бей — штат Мичиган
 округ Бей — штат Флорида
 См. также 
 Бей (значения)